Osoby o nazwisku Lityński
 Adam Lityński (ur. 1940) – prawnik, profesor, wykładowca akademicki
 Alfred Lityński (1880-1945) – naukowiec, ichtiolog, pionier polskiej hydrobiologii i limnologii
 Eugeniusz Lityński (1892-1940) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan Lityński (1946-2021) – polityk, działacz opozycji w czasach PRL, poseł na Sejm
 Józef Lityński (1928-2013) – polski geofizyk
 Marian Lityński (1899-1984) – profesor nauk rolniczych, twórca i rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, poseł
 Michał Lityński (1906-1989) – lekarz internista
 Stanisław Lityński (1895-1958) – generał brygady Wojska Polskiego
 Tadeusz Lityński (ur. 1962) – biskup rzymskokatolicki
 Wenanty Lityński (zm. 1936) – inżynier agronom, podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, działacz samorządowy i społeczny
 Wojciech Stanisław Lityński (zm. 1764) – urzędnik ziemski, poseł na sejm elekcyjny

 Nazwy geograficzne
 Powiat lityński
 Rejon lityński